Мирсаи́дов — фамилия. Известные носители:

 Мирмухсин (полное имя Мирмухсин Мирсаидов; 1921—2005) — советский и узбекский поэт, прозаик, редактор.
 Мирсаидов, Ульмас Мирсаидович (род. 1945) — академик, директор Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии Наук Республики Таджикистан.
 Мирсаидов, Шукурулла Рахматович (1939—2012) — советский и узбекский государственный деятель, председатель Совета Министров Узбекской ССР (1990).